Dolanský může být:

příjmení osob
 Jan Dolanský (* 1978) – český herec
 Jaromír Dolanský (1895–1973) – československý komunistický politik, ministr, syn Ladislava
 Jindřich Dolanský (* 1964) – český saxofonista, zpěvák a spoluzakladatel skupiny Už jsme doma
 Josef Dolanský (1868–1943) – československý politik za staročeskou a lidovou stranu
 Julius Dolanský (1903–1973) – český literární historik, politik, poúnorový poslanec za ČSSD, pak za KSČ
 Ladislav Dolanský (1857–1910) – český středoškolský profesor, jazykovědec a hudební kritik
 Lukáš Dolanský (* 1976) – český novinář, televizní zpravodaj
 Zdeněk Dolanský (1952–2020) – český divadelní, televizní a filmový herec

přechýlená forma
 Marie Filomena Dolanská (1895–1943) – česká učitelka a řeholnice

jiné významy
 Dolanský jez neboli Zdymadlo Dolany – vltavský jez a zdymadlo na dolním toku řeky
 Dolanský most – silniční most přes Berounku na Plzeňsku
 Dolanský potok – více různých objektů (rozcestník)
 Dolanský rybník – rybník v soustavě Holanských rybníků na Českolipsku

Související články 
 František Dollanský (1829–1905) – český politik, starosta Jičína, poslanec Českého zemského sněmu
 Ludwik Dolański (1806–1898) – rakouský právník a politik polské národnosti z Haliče, v roce 1848 poslanec Říšského sněmu
 Dolany – název několika obcí v Česku